Old Chapel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Chapel (Iowa), ID-Nr. 83004707
 Old Chapel (Virginia), ID-Nr. 73002004